Mariana de los Países Bajos (Berlín, 9 de mayo de 1810-Eltville am Rhein, 29 de mayo de 1883) fue miembro de la Casa de Orange-Nassau, princesa de los Países Bajos por nacimiento y de Prusia por matrimonio.

Familia
Nacida en Berlín, fue la más joven de los hijos del rey Guillermo I de los Países Bajos y de su esposa, Guillermina de Prusia. Su hermana mayor, la princesa Paulina, había muerto en 1806, mucho antes de su nacimiento, por lo que Mariana se convirtió en la única hija de rey Guillermo que llegó a la edad adulta. Sus hermanos fueron el futuro rey Guillermo II y el príncipe Federico. Otros dos hermanos nacieron muertos.

Biografía
El 14 de septiembre de 1830, Mariana se casó en La Haya con su primo hermano, el príncipe Alberto de Prusia, cuarto hijo de su tío materno, el rey Federico Guillermo III de Prusia. De esta unión nacieron cinco hijos:

 Carlota Federica (castillo de Schönhausen, Berlín, 21 de junio de 1831-Meiningen, 30 de marzo de 1855), se casó el 18 de mayo de 1850 con el duque Jorge II de Sajonia-Meiningen.
 Un niño que nació muerto o murió a las pocas horas de su nacimiento (4 de diciembre de 1832).
 Alberto (Berlín, 8 de mayo de 1837-Breslau, 13 de septiembre de 1906), se casó con la princesa María de Sajonia-Altemburgo.
 Isabel (Kamenz, 27 de agosto de 1840-9 de octubre de 1840).
 Alejandrina (Berlín, 1 de febrero de 1842-Potsdam, 26 de marzo de 1906), se casó el 9 de diciembre de 1865 con el duque Guillermo de Mecklemburgo-Schwerin.

Cansada de sus infidelidades, en 1845 dejó a su esposo y se fue a vivir con su amante y antiguo cochero, Johannes van Rossum. El 28 de marzo de 1849, el matrimonio de Mariana y Alberto de Prusia quedó oficialmente disuelto. Siete meses después, el 30 de octubre, nació en Cefalú (Sicilia) el único hijo que tuvo con van Rossum, un varón que recibió el nombre de Juan Guillermo van  Reinhartshausen. Tras este nacimiento, las cortes de los Países Bajos y Prusia cortaron toda relación con Mariana. Johannes, Mariana y su hijo pasaron los siguientes años en Italia, hasta que en 1853 se instalaron en el castillo de Bílá Voda, en Bohemia.

En 1855, Mariana compró el Castillo de Reinhartshausen, en Erbach (Alemania). Mariana era una mujer inusualmente progresista y visionaria, por lo que convirtió su casa en el centro cultural del Rin. Reconstruyó parte del castillo para dedicarlo a museo que albergara su colección de 600 cuadros. El museo se conoce hoy como el Festsäle. El castillo solía recibir muchas visitas, y Mariana protegía a jóvenes artistas, a los que procuraba alojamiento. El castillo aún alberga hoy 180 pinturas, 100 dibujos, acuarelas y gouaches, así como numerosas esculturas

El día de Navidad de 1861, su hijo Juan murió de neumonía a los 12 años. En su honor, Mariana donó 60 000 gulden al pueblo de Erbach para adquirir un solar en el que se erigiría una iglesia, bajo cuyo altar mayor se dio sepultura a Juan. La iglesia, consagrada a San Juan, es hoy el templo protestante de la localidad.

Doce años más tarde, el 10 de mayo de 1873, murió a los 64 años Johannes van Rossum, pareja de Mariana durante casi 30 años. Fue enterrado junto a su hijo.

Mariana lo sobrevivió diez años, muriendo en el castillo Reinhartshausen de Erbach veinte días después de cumplir los 73 años. Fue sepultada junto a Johannes van Rossum y su hijo.

Su hijo mayor, Alberto de Prusia, heredó sus propiedades, incluyendo el castillo de Reinhartshausen. En 1940, pasó a manos de su nieto, Federico Enrique de Prusia, hijo de Alberto. En la actualidad, el castillo Reinhartshausen es un hotel de 5 estrellas.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

 Web de la casa real de los Países Bajos (en holandés)

Casa de Orange-Nassau
Princesas de Prusia por matrimonio
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Berlín